Genzano peut désigner :
Genzano di Lucania, commune italienne de la province de Potenza (Basilicate) ;
Genzano di Roma, commune italienne de la province de Rome (Latium).